17-бета-гидроксистероиддегидрогеназы (17β-HSD) - группа алкогольоксидоредуктаз, катализирующих дегидрирование 17-гидроксистероидов в процессе стероидогенеза.

Гены 
Гены ферментов семейства 17β-HSD: 
 HSD17B1
 HSD17B2
 HSD17B3
 HSD17B4
 HSD17B6
 HSD17B7
 HSD17B8
 HSD17B10
 HSD17B11
 HSD17B12
 HSD17B13
 HSD17B14

Медицинское значение 
Мутации гена HSD17B3 вызывают недостаточность 17-бета-гидроксистероиддегидрогеназы III (OMIM 264300).

Примечания 

Ферменты
Эндокринология
КФ 1.1.1